Lindblom är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2012 bars av 7528 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lindblom

A
 Agneta Lindblom Hulthén (född 1947), journalist, författare och samhällsdebattör
 Alexis Lindblom (1807–1853), filosof och botanist
 Andreas Lindblom (1889–1977), konsthistoriker
 Anita Lindblom (1937–2020), sångerska och skådespelare
 Anna Lindblom (född 1989), fotbollsspelare
 Axel Lindblom (1891–1967), filmfotograf, regissör och manusförfattare
 Axel Johan Lindblom (1713–1797), präst och riksdagsman

B
 Björn Lindblom (född 1934), språkforskare och professor i talfysiologi och talperception
 Bo Lindblom (1929–2020), författare och debattör

C
 Carl Gustaf Lindblom (1873–1947), ingenjör och industriman
 Charles E. Lindblom (1917-2018), amerikansk nationalekonom
 Christer Lindblom (född 1944), tandläkare och politiker, folkpartist
 Clara Lindblom (född 1985), politiker, vänsterpartist

E
 Edith Lindblom (1887–1976), politiker
 Erik Lindblom (1888–1964), baptistpastor, affärsman och politiker, folkpartist
 Erik David Lindblom (1897–1977), ingenjör och industriman

F
 Frans Lindblom (1854–1897), läkare, gynekolog
 Fritz Lindblom (född 1939), friidrottare, stavhopp

G
 Gerhard Lindblom (1887–1969), etnograf, professor
 Gunnel Lindblom (1931–2021), skådespelare och regissör
 Gustaf Lindblom, förgreningssida
 Gustaf "Topsy" Lindblom (1891–1960), friidrottare, idrottsledare, nöjesprofil
 Gustaf Lindblom (fäktare) (1883–1976)
 Gustaf Adolf Lindblom (1828–1889), finländsk affärsman
 Göran Lindblom (född 1956), ishockeykonsulent, tränare och spelare
 Göran Lindblom (kemist) (född 1942)
 Gösta Lindblom (1896–1988), tandläkare

H
 Hans Lindblom (född 1966), TV-journalist
 Henry Lindblom (1920–1980), sångare, skådespelare och TV-man

J
 Jack Lindblom (1922–2011), målare, tecknare och konsthistoriker
 Jacob Axelsson Lindblom (1746–1819), ärkebiskop, professor skytteanus, medlem av Svenska Akademien
 Jimmy Lindblom (född 1981), innebandyspelare
 Johan Lindblom (född 1975), poet
 Johannes Lindblom (1882–1974), teolog, exeget, universitetsrektor

K
 Knut Lindblom (1905–1963), läkare, radiolog

L
 Leif Lindblom (född 1967), filmregissör
 Lena Lindblom (född 1953), skådespelare
 Louise Lindblom (född 1968), botanist
 Lennart Lindblom (född 1949) IT specialist

M
 Mats Lindblom (född 1954), skådespelare och sångare
 Mattias Lindblom (född 1971), kompositör, sångare och musikproducent
 Märta Lindblom (1871–1946), målare

O
 Olavi Lindblom (1911–1990), finländsk politiker och affärsman, socialdemokrat
 Oscar Lindbom (1883–1954), svensk läkare och patolog
 Oskar Lindblom (född 1996), ishockeyspelare

P
 Paul Lindblom (1916–2002), författare

R
 Rolf Lindblom (född 1944), pianist, professor

S
 Seppo Lindblom (född 1935), finländsk bankman och politiker, socialdemokrat
 Sisela Lindblom (född 1969), författare, regissör och dramatiker
 Sivert Lindblom (född 1931), skulptör, målare och scenograf
 Sonja Lindblom (född 1974), skådespelare
 Sven Gustaf Lindblom (1810–1888), konstnär

T
 Theodor Lindblom (1858–1903), författare och journalist

V
 Verner Lindblom (1918–2014), lärare och historiker

W
 Wilhelm Lindblom (1837–1905), frikyrkoledare

Å
 Åke Lindblom] (född 1954), travkusk och travtränare
 Åke Lindblom (sportskytt) (1919–1992)

Källor

Svenska efternamn